Mare de Déu de la Mercè, advocació de la Mare de Déu originària de Barcelona i lligada a la fundació de l'orde de la Mercè el 1218
 Batalló de la Mare de Déu de la Mercè, unitat de la Coronela de Barcelona durant la guerra de successió espanyola
 Edificis:
 Basílica de la Mare de Déu de la Mercè o Basílica de la Mercè, església d'estil barroc de Barcelona 
 Capella de la Mare de Déu de la Mercè, església d'estil modernista de Ca n'Aguilera (Piera)
 La Mercè (Cusco), temple del Perú, construït el 1650
 Mare de Déu de la Mercè de Planès, edifici romànic a la comarca del Conflent